Klátov může označovat:
 Nižný Klátov – obec v okrese Košice-okolí na Slovensku
 Vyšný Klátov – obec v okrese Košice-okolí na Slovensku
 Dunajský Klátov – obec v okrese Dunajská Streda na Slovensku

Podobné názvy 
 Klátova Nová Ves – obec v okrese Partizánske na Slovensku
 Klátovské rameno – chráněné území na stejnojmenném rameni Dunaje
 Klatovy – město v Česku